Desa Somogede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Somogede (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 109,78), Jawa Tengah, 
 Desa Somogede (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,82), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar